José Ignacio Eyzaguirre puede referirse a:

José Ignacio Eyzaguirre Arechavala, político chileno, ministro de hacienda de 1823 a 1825.
José Ignacio Eyzaguirre Portales, eclesiástico e historiador chileno, hijo de José Ignacio Eyzaguirre Arechavala.